Pueblo Nuevo peut désigner :

Toponymes

Colombie 
 Pueblo Nuevo  : une municipalité du département de Córdoba.

Espagne 
 Pueblo Nuevo, station du métro de Madrid.

États-Unis 
 Pueblo Nuevo, census-designated place située au Texas.

Guatemala 
 Pueblo Nuevo : l'une des 22 municipalités du département de Suchitepéquez.

Nicaragua 
 Pueblo Nuevo : une municipalité du département d'Estelí.

Mexique 
 Pueblo Nuevo : une municipalité de État de Durango.

Panama 
  une localité du district de Panamá dans la province de Panama

Venezuela

Localités 
 Pueblo Nuevo : capitale de la paroisse civile de Pueblo Nuevo de la municipalité de Santa Ana dans l'État d'Anzoátegui ;
 Pueblo Nuevo : localité de la paroisse civile de Guasdualito de la municipalité de Páez dans l'État d'Apure ;
 Pueblo Nuevo : chef-lieu de la municipalité de Falcón dans l'État de Falcón ;
 Pueblo Nuevo : capitale de la paroisse civile de Pueblo Nuevo de la municipalité de Sucre dans l'État de Mérida ;
 Pueblo Nuevo de la Sierra : capitale de la paroisse civile de Colina de la municipalité de Petit de l'État de Falcón.

Subdivisions 
 Pueblo Nuevo : l'une des deux paroisses civiles de la municipalité de Santa Ana dans l'État d'Anzoátegui ;
 Pueblo Nuevo : l'une des neuf paroisses civiles de la municipalité de Falcón dans l'État de Falcón ;
 Pueblo Nuevo : l'une des cinq paroisses civiles de la municipalité de Sucre dans l'État de Mérida ;
 Pueblo Nuevo : l'une des six paroisses civiles de la municipalité de Baralt dans l'État de Zulia.

Homonymie de toponyme